Miejscowości w USA:
 Stowe – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Stowe – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Stowe – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
Gminy w USA:
 Stowe (ang. Stowe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Stowe (ang. Stowe Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
W Wielkiej Brytanii:
 Stowe – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Stowe – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Stowe – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Stowe – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Stowe – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Stowe – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Stowe-by-Chartley – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
Na Dominice:
 Stowe – miejscowość w parafii św. Patryka